MKLN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 735 амінокислот, а молекулярна маса — 84 768.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки